Il Mundialito 1988 fu la quinta e ultima edizione del Mundialito, competizione a inviti per nazionali di calcio femminile. Si disputò in Trentino-Alto Adige, in Italia, dal 20 al 30 luglio 1988.

L' vinse il titolo per la seconda volta battendo in finale le campionesse uscenti e ospiti dell' per 2-1.

Formato 
Parteciparono alla competizione 5 nazionali, con l'Italia che schierò anche una seconda formazione, per un totale di 6 squadre, che furono divise in due gironi da tre. Le prime due classificate di ciascun girone si qualificarono per le semifinali.

Fase a gironi

Girone A

Girone B

Semifinali

Incontro per il 3º posto

Finale

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1988